Östgöta nation kan syfta på:

 Östgöta nation, Uppsala, studentnation.
 Östgöta nation, Lund, studentnation.